Chaetosclerophoma är ett släkte av svampar. Chaetosclerophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetosclerophoma